Colômbia — país na América do Sul
 Colombia (Cuba) — cidade do centro-leste de Cuba pertencente à província de Las Tunas
 Colombia (Huila) — município colombiano localizado no departamento de Huila
 Colombia (ciclismo) — equipe de ciclismo, com registro italiano, que compete em torneios de ciclismo de estrada da UCI World Tour
 Colômbia (São Paulo) — município brasileiro do estado de São Paulo
 Washington, D.C. — distrito federal dos Estados Unidos
 Colombia (Metro de Madrid) — estação do Metrô de Madri
 Nueva Colombia — distrito paraguaio do departamento de Cordillera

Ver também 
 Coulomb
 Colombina

Desambiguação
Desambiguações de topônimos